Тенеброн () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 40,06 км². Население — 176 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 86 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки